Steeton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Steeton, West Yorkshire, England, West Yorkshire, Bradford, 
 Steeton, North Yorkshire, England, North Yorkshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar